

Onomastica
Davies – variante del nome proprio di persona Davis

Persone

Pagine correlate 
Hugh Davies
William Davies